Dit is een lijst van planetoïden 119901-120000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119901 - || 2002 CP306 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119902 - || 2002 DH8 || 19 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119903 - || 2002 EE6 || 12 maart 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 119904 - || 2002 EX6 || 6 maart 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 119905 - || 2002 EH10 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119906 - || 2002 EO10 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119907 - || 2002 EJ12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119908 - || 2002 EO23 || 5 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119909 - || 2002 EL28 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119910 - || 2002 ET30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119911 - || 2002 EN31 || 10 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119912 - || 2002 EQ51 || 12 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119913 - || 2002 EU55 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119914 - || 2002 EV57 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119915 - || 2002 EX78 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119916 - || 2002 ER83 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119917 - || 2002 ER84 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119918 - || 2002 EX84 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119919 - || 2002 EG85 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119920 - || 2002 EW88 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119921 - || 2002 EE101 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119922 - || 2002 ES112 || 10 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119923 - || 2002 EP121 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119924 - || 2002 EB125 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119925 - || 2002 EY129 || 12 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119926 - || 2002 EL132 || 13 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119927 - || 2002 EK135 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119928 - || 2002 EZ140 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119929 - || 2002 FE7 || 24 maart 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119930 - || 2002 FH27 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119931 - || 2002 FA34 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119932 - || 2002 FS38 || 30 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119933 - || 2002 GN || 3 april 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119934 - || 2002 GW4 || 10 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119935 - || 2002 GD23 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119936 - || 2002 GC27 || 15 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119937 - || 2002 GR49 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119938 - || 2002 GQ54 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119939 - || 2002 GN69 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119940 - || 2002 GQ79 || 10 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119941 - || 2002 GS105 || 11 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119942 - || 2002 GJ129 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119943 - || 2002 GJ148 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119944 - || 2002 GN171 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119945 - || 2002 JH12 || 4 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119946 - || 2002 JD53 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119947 - || 2002 JZ71 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119948 - || 2002 JH121 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119949 - || 2002 KD || 16 mei 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 119950 - || 2002 KF2 || 16 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119951 - || 2002 KX14 || 17 mei 2002 || Palomar || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 119952 - || 2002 LD51 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119953 - || 2002 ML || 17 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119954 - || 2002 NR24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119955 - || 2002 OB2 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119956 - || 2002 PA149 || 10 augustus 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119957 - || 2002 RB106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119958 - || 2002 RU121 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119959 - || 2002 SY21 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119960 - || 2002 TO25 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119961 - || 2002 TQ57 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 119962 - || 2002 TM60 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119963 - || 2002 TE68 || 7 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119964 - || 2002 TU226 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119965 - || 2002 TT265 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119966 - || 2002 TX286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (119967) Daniellong || 2002 TD310 || 4 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 119968 - || 2002 UF || 18 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119969 - || 2002 UU17 || 30 oktober 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 119970 - || 2002 VL21 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119971 - || 2002 VZ70 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119972 - || 2002 VG124 || 14 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119973 - || 2002 VK124 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119974 - || 2002 VP127 || 15 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119975 - || 2002 VB128 || 15 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119976 - || 2002 VR130 || 7 november 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119977 - || 2002 WB3 || 23 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119978 - || 2002 WK4 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119979 - || 2002 WC19 || 16 november 2002 || Palomar || Palomar
|-
| 119980 - || 2002 XW3 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119981 - || 2002 XP4 || 1 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119982 - || 2002 XX29 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119983 - || 2002 XB39 || 7 december 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 119984 - || 2002 XE46 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119985 - || 2002 XO47 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119986 - || 2002 XZ52 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119987 - || 2002 XA54 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119988 - || 2002 XT63 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119989 - || 2002 XB76 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119990 - || 2002 XU78 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119991 - || 2002 XV81 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119992 - || 2002 XZ87 || 12 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (119993) Acabá || 2002 XT105 || 5 december 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119994 - || 2002 YJ || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119995 - || 2002 YU || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119996 - || 2002 YO1 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119997 - || 2002 YD6 || 28 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119998 - || 2002 YN6 || 28 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119999 - || 2002 YC8 || 28 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120000 - || 2002 YA11 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten